Tiran je lahko:
 Tiran, pri starih Grkih mestni knez ali kralj, ki vlada brez zakonskih omejitev 
 Tiran, samodržec, trinog, ki ima neomejeno samovoljno oblast   
 Tiran, priimek več znanih ljudi